Николай Ткаченко:
 Ткаченко, Николай Иванович (1866—1913) — российский живописец и график, книжный иллюстратор.
 Ткаченко, Николай Николаевич (род. 1974) — российский футболист.